Heiliger Aloisius steht für folgende Personen:

 Aloisius von Gonzaga (1568–1591), italienischer Jesuit, Schutzheiliger für junge Studenten
 Aloisius Scrosoppi (auch Luigi Scrosoppi; 1804–1884), österreichischer Heiliger, Schutzheiliger für Fußballer und Fußballerinnen